Devil's Playground (1976), een Australische dramafilm uit 1976 onder regie van Fred Schepisi.
 Devil's Playground (2002), een Amerikaanse documentaire uit 2002 over de amish.
 Devil's Playground (2010), een Britse horrorfilm uit 2010 onder regie van Mark McQueen.